Plusieurs princes de la maison d’Orange-Nassau portent le nom de « Guillaume des Pays-Bas » (en néerlandais, Willem der Nederlanden) :
 des souverains des Pays-Bas :
 Guillaume  (1772-1843), premier roi des Pays-Bas, fils du stathouder Guillaume V et de la princesse Wilhelmine de Prusse ; 
 Guillaume II (1792-1849), fils aîné du précédent et de la princesse Wilhelmine de Prusse ;
 Guillaume III (1817-1890), fils aîné du précédent et de la grande-duchesse Anne Pavlovna de Russie ;
 Willem-Alexander (1967), ou Guillaume-Alexandre, fils aîné de la reine Beatrix et de Claus von Amsberg ;

 un prince néerlandais de cette maison :  
 le prince Guillaume des Pays-Bas (1840-1879), prince d’Orange, fils aîné du roi Guillaume III et de la duchesse Sophie de Wurtemberg.